Jednostki administracyjne w Kambodży:
 Thmâ Puŏk (dystrykt)
 Thmâ Puŏk (gmina)